Gai Furni (tribú 445 aC), tribú de la plebs el 445 aC 
 Gai Furni (tribú 50 aC), tribú de la plebs el 50 aC i governador de la Citerior
 Gai Furni (cònsol), cònsol el 17 aC